Calabarzonboomtimalia
 Deignans boomtimalia
 Geelkapboomtimalia
 Geelkeelboomtimalia
 Gestreepte boomtimalia
 Gouden boomtimalia
 Grijskapboomtimalia
 Grijskeelboomtimalia
 Grijskopboomtimalia
 Grijswangboomtimalia
 Haringtons boomtimalia
 Humes boomtimalia
 Laotiaanse boomtimalia
 Negrosboomtimalia
 Nonggangboomtimalia
 Palawanboomtimalia
 Panayboomtimalia
 Parelwangboomtimalia
 Roodbuikboomtimalia
 Roodkopboomtimalia
 Roodstuitboomtimalia
 Roodvleugelboomtimalia
 Visayaboomtimalia
 Vleknekboomtimalia
 Vuurkruinboomtimalia
 Whiteheads boomtimalia
 Witborstboomtimalia
 Witkeelboomtimalia
 Witnekboomtimalia
 Zwartkeelboomtimalia
 Zwartkinboomtimalia